Метеор () — американский фильм-катастрофа 1979 года, режиссёр Рональд Ним.
 Метеор () — бразильская трагикомедия 2007 года, режиссёр Диего де ла Тексера.
 Метеор () — канадский фильм-драма 2012 года, режиссёр Франсуа Делисл.